Мемориал Арно Валларда () — шоссейная однодневная велогонка, с 1984 года проводящаяся в нидерландской регионе Алблассервард, провинция Южная Голландия. С 2009 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2. 

До 2007 года гонка имела название Омлоп Алблассервард, после чего была переименована в память об умершем в молодом возрасте годом ранее голландском велогонщике Арно Валларде, который победил на гонке в 1998 году.

Призёры 

|-
|colspan="4" align=center | Omloop Alblasserwaard
|-
| 1984
|  Ари Овербеке	
|  Кес Колстег	
|  Йон де Врис
|-
| 1985
|  Ари Овербеке	
|  Маттьё Хендрикс	
|  Харри Делен
|-
| 1986
|  Патрик Бол	
|  Эрик Ниуверт	
|  Кес Хопманс
|-
| 1987
|  Йон де Кром	
|  Рене Бёзенкамп	
|  Вим Отте
|-
| 1988
|  Йос Геверс	
|  Рене Бёзенкамп	
|  Петер Хогерворст
|-
| 1989
|  Аллард Энгелс	
|  Йохан Мелсен	
|  Годерт де Леув
|-
| 1990
|  Тон Звирс	
|  Марк ден Худ	
|  Каспер ван дер Мер
|-
| 1991
|  Херман Вауденберг	
|  Бен ван Лейен	
|  Деси Схилперорд
|-
| 1992
|  Макс ван Хесвейк	
|  Хенк Схиппер	
|  Роб Хаутоп
|-
| 1993
|  Стефен ван Тейлинген	
|  Дейв ван де Ватеринг	
|  Пит Эйкеленбом
|-
| 1994
|  Леон Роттевел	
|  Петер Восхол	
|  Томми Пост
|-
| 1995
|  Томми Пост	
|  Ян Гудендорп	
|  Питер Стенгер
|-
| 1996
|  Нилс Хармс	
|  Кристиан Бек	
|  Том Худемакерс
|-
| 1997
|  Корне Кастейн	
|  Бен ван Лейен	
|  Якко Коньен
|-
| 1998
|  Эдвин Хофсте	
|  Андрис ван Рек	
|  Адри Фрийтерс
|-
| 1999
|  Арно Валлард	
|  Роб Синдерс	
|  Петер Восхол
|-
| 2000
|  Херольд Дат	
|  Юрген ван Пелт	
|  Ад ван ден Богард
|-
| 2001
|  Петер ван Агтмал	
|  Юрген ван Пелт	
|  Маттьё Хейбур
|-
| 2002
|  Берри Худемакерс	
|  Артур Фаренхаут	
|  Паул ван Схален
|-
| 2003
|  Роб Коле	
|  Баудевейн де Графф	
|  Нико Вюренс
|-
| 2004
|  Гер Супенберг	
|  Марсель Бейма	
|  Эдвин Компир
|-
| 2005
|  Гидеон де Йонг	
|  Томас Беркхаут	
|  Корнелиус ван Ойен
|-
| 2006
|  Деннис ван Винден	
|  Дирк Беллемакерс	
|  Бауке Моллема
|-
|colspan="4" align=center | Arno Wallaard Memorial
|-
| 2007
|  Денис Флао	
|  Фюлко ван Гюлик	
|  Лиуве Вестра
|-
| 2008
|  Корнелиус ван Ойен	
|  Себатьян Фрей	
|  Эрик ван Лакервелд
|-
| 2009
|  Лиуве Вестра		
|  Эрик Бауман	
|  Кенни ван Хуммель
|-
| 2010
|  Стефан ван Дейк	
|  Кенни ван Хуммель	
|  Денис Флао
|-
| 2011
|  Арне Хассинк		
|  Рене Хогимстер	
|  Марк Схрёйрс
|-
| 2012
|  Дилан ван Барле		
|  Йеспер Асселман	
|  Дан Мейенрс
|-
| 2013
|  Кун Вермелтфорт	
|  Мике Тёниссен	
|  Шон Де Би
|-
| 2014
|  Эдвин Вильсон	
|  Томас Стюарт	
|  Умберто Атцори
|-
| 2015
|  Яспер Бовенёйс	
|  Ваутер Мол	
|  Тван Кастелейнс
|-
| 2016
|  Мартейн ван Трейп	
|  Элмар Рейндерс	
|  Николай Брёхнер
|-
| 2017
|  Тимоти Стевенс	
|  Сьюрд Кувенховен	
|  Рене Хогимстер
|-
| 2018
|  Йошуа Хуперц	
|  Сес Бол	
|  Дион Бёкебом
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мемориал Арно Валларда на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Нидерландах
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1984 года